Лирник:
 Лирник, Антон Анатольевич (род. 1976) — украинский шоумен, сценарист, телевизионный ведущий, музыкант, продюсер, режиссёр, писатель.
  — исполнитель на колёсной лире.